Zvěřina může znamenat:
 zvěřina (maso) – maso lovné zvěře

Příjmení osob 
Zvěřina, Zvěřinová
 Antonín Zvěřina (1811–1885), český politik, starosta Jičína
 Dagmar Zvěřinová (* 1953), česká politička ČSSD
 František Zvěřina (rozcestník), více osob
 Jaroslav Zvěřina (* 1942), sexuolog a politik ODS
 Josef Zvěřina (1913–1990), katolický teolog, politický vězeň a profesor UK
 Martina Zvěřinová (* 1983), česká reprezentantka v orientačním běhu
 Žofie Zvěřinová (1872-1951)– učitelka a ředitelka školy, překladatelka, novinářka a feministka, členka Zastupitelstva města Brna, 
 
Zwierzina
 Hermann Zwierzina (1825–1873), první starosta Moravské Ostravy

Externí odkazy 
 

Česká příjmení